UBX peut faire référence à :
 Cuba Municipal Airport, MO, États-Unis

Ubx est l'abréviation de :
 ultra-bithorax, un gène de Drosophila melanogaster,
 Université de Bordeaux, l'ensemble des campus de l'Université de Bordeaux

Code